Nahe ist der Name von geographischen Objekten:

Fließgewässer:
 Nahe (Rhein), linker Zufluss des Rheins bei Bingen, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Nahe (Rümmelsheimer Bach), rechter Zufluss des Rümmelsheimer Bachs (zum Trollbach) vor Rümmelsheim, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz; somit ein Tertiärzufluss der vorgenannten Nahe.
 Nahe (Schleuse), rechter Zufluss der Schleuse bei Schleusingen, Landkreis Hildburghausen, Thüringen

Sonstiges:
 Nahe (Holstein), Gemeinde im Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein
 Nahe (Weinanbaugebiet), abgeleitet vom Fluss Nahe (Rhein), eines der 13 deutschen Weinanbaugebiete

Siehe auch:
 Nähe